Municipio de Thornton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Thornton (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Thornton (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.